bell hooks (1952-2021), intellectuelle, féministe et militante américaine ;
 Jan Hooks (1957-2014), actrice américaine ;
 Kevin Hooks (né en 1958), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Robert Hooks (né en 1937), acteur américain, père du précédent ;
 Valerie Brisco-Hooks (née en 1960), athlète américaine.

Toponyme 

 Hooks, une ville du comté de Bowie, au Texas, aux États-Unis.